Клинок — бойова частина холодної зброї

Клинок — село, Червенський район, Мінська область

Клинок — село, Вигоницький район, Брянська область
 Клинок — селище, Червоногвардійський район, Оренбурзька область